Каррер (, , ) — фамилия. Известные носители:
 Каррер, Карл (1815—1886) — швейцарский политик.
 Карре́р, Эмманюэ́ль (; род. 1957) — французский писатель, сценарист, кинорежиссёр.
 Каррер, Луиджи (; 1801—1850) — итальянский поэт.
 Каррер, Павлос () — один из первых греческих оперных композиторов.
 Каррер, Пауль () — швейцарский химик-органик, математик и биохимик.
 Каррер д’Анкосс, Элен — историк, политолог, специалист по истории России.

Другое 
 Каррер — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Каррер — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 
 
 Каррере